Byrd peut désigner :

Personnalités 

 Adam Hann-Byrd (1982), acteur américain
 Bobby Byrd (1934), musicien de funk, musique soul, R&B et gospel américain
 Charlie Byrd (1925-1999), guitariste et compositeur américain de jazz
 Donald Byrd (1932), trompettiste de jazz américain
 Eugene Byrd (1975), acteur et producteur américain
  (1887-1966), homme politique américain
 Harry F. Byrd, Jr. (1914-2013), homme politique américain, fils du précédent
 Henry Roeland Byrd dit Professor Longhair (1918-1980), musicien blues
 Marlon Byrd (1977), joueur américain de baseball
 Max Byrd (1942-), écrivain et universitaire américain, auteur de roman policier
 Paul Byrd (1970), joueur américain de baseball
 Ralph Byrd (1909-1952), acteur américain
 Richard Byrd (1888-1957), explorateur polaire et aviateur américain
 Richard Byrd, athlète américain du début du 
 Robert Byrd (1917-2010), homme politique américain
  (1955-2016), guitariste britannique
 Thomas Byrd (1960-2020), acteur américain

Lieux géographiques 

 Le Mont Byrd en Antarctique, nommé en l'hommage de Richard Evelyn Byrd.
 Terre Marie Byrd, une des régions de la partie occidentale de l'Antarctique, nommé par Richard Evelyn Byrd en hommage à sa femme.
 Byrd (cratère lunaire), un cratère sur la Lune, nommé en l'hommage de Richard Evelyn Byrd.
 Byrd (cratère martien), un cratère sur la planète Mars.
Lac Byrd, un plan d'eau douce dans le territoire non organisé de Lac-Pythonga, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, au Québec, au Canada.

Divers 
 Byrd Stadium, un stade de football américain sur le campus de l'Université du Maryland
 The Byrds, groupe de musique rock originaire de Los Angeles des années 1960
Patronyme anglais